SKK Student Mostar
SKK Student Banja Luka